Vanta ist ein Grafikchip, siehe Nvidia Riva#Familienmitglieder

VANTA ist ein Akronym für Vertically Aligned Nano Tube Array, siehe Vantablack

Siehe auch:
 Wanta
 Vanda